UIS steht für:
 Umweltinformationssystem
 UNESCO Institute for Statistics, Statistische Behörde der UNESCO
 Union Internationale de Spéléologie, Weltverband der Höhlen- und Karstforscher
 Unit Injector System, Einspritzsystem in Dieselmotoren; siehe Pumpe-Düse-System
 Unisys (NYSE:UIS), US-amerikanischer Informatik-Dienstleister

Universitäten:
 Universidad Industrial de Santander, Colombia
 University of Illinois at Springfield
 Universität Stavanger, Universitetet i Stavanger

Uis steht für:
 Uis, Siedlung in Namibia

uis steht für:
 Uisai (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Bougainville (autonome Region), Papua-Neuguinea

Abkürzung